Beckert:
 Aloys Beckert (1814–?), tysk revolutionär
 Ernst Beckert (1840–1909), tysk entreprenör, industriman och uppfinnare
 Franz Beckert (1907–1973), tysk drejare
 Friederike Beckert (1775–1839), tysk författare
 Fritz Beckert (född 1925), tysk utbildning psykolog
 Gerhard Beckert
 Hans Beckert
 Herbert Beckert (1920–2004), tysk matematiker
 Jens Beckert (född 1967), tysk sociolog
 Matthias Beckert (född 1976), tysk körledar och dirigent
 Patrick Beckert (född 1990), tysk skridskoåkar
 Rainer Beckert (född 1952), tysk kemist
 Stephanie Beckert (född 1988), tysk idrottare

Se även 
 Beck (namn)
 Bäck (Baeck)
 Becke
 Becker
 Bäcker (Baecker)
 Beckmann (Beckman)
 Beckermann (Beckerman)
 Weck, Wecker, Weckmann
 Boulanger

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken